Antonio Martínez puede referirse a:

 Antonio Martínez de Cala y Jarava, Antonio de Nebrija (1441-1522), humanista y gramático español.
 Antonio Martínez de Meneses (c. 1612-1661), dramaturgo español.
 Antonio Martínez Martínez (1770-1854), militar y político español.
 Antonio Martínez Domingo (1867-1942), abogado y político español.
 Antonio Martínez Viérgol (1872-1935), dramaturgo, poeta y periodista español.
 Antonio Martínez Báez (1901-2000), abogado y político mexicano.
 Antonio Martínez Penella (1917-2008), escultor español.
 Antonio Martínez Ballesteros (1929), dramaturgo español.
 Antonio Martínez Menchén (1930), escritor español.
 Antonio Martínez Sarrión (1939), poeta y traductor español.
 Antonio Martínez Ares (1967), compositor y cantautor español.
 Antonio Martínez Ron (1976), periodista y divulgador científico español.
 Antonio Martínez Tormos (1983), futbolista español.
 Antonio Martínez de Murga Olaivar (1986), futbolista filipino-español.
 Antonio Martínez López (1988), futbolista español.
 Antonio Martínez Felipe (1990), futbolista español.
 Antonio Martínez Pérez (1991), deportista español de carreras de orientación.
 Antonio Martínez Pujalte (1995), futbolista español.
 Antonio Martínez López (1997), futbolista español.
 Antonio Martínez Soares (2001), futbolista luxemburgués.